Springbrunnen ist der Name von:

 Springbrunnen, Brunnenbecken mit Wasserfontäne
 Orsinien#Springbrunnen, Erzählung von Ursula K. Le Guin
 Springbrunnen, auch Elsavaquelle, Quelle des Flusses Elsava bei Mespelbrunn im Landkreis Aschaffenburg, Bayern
 Springbrunnen (Saathain), Baudenkmal in Röderland im Landkreis Elbe-Elster, Brandenburg
 Springbrunnen (Schleifbach), Quelle am Schleifbach bei Bischbrunn, Landkreis Main-Spessart, Bayern

Siehe auch:
 Ein springender Brunnen
 Fontäne
 Springborn